Термин Маранд может иметь следующие значения:
 Маранд (Меренд) — город на севере Ирана.
 Маранд — гавар провинции Васпуракан Великой Армении.